Antoni Kossakowski (1718–1786) – poeta, tłumacz, polemista religijny
 Antoni Kossakowski (1735–1798) – kasztelan inflancki, poseł na sejmy